Живое слово:
 Живое слово (методика) — педагогическая технология, разработанная  А. В. Барсовым и А. А. Хованским в журнале «Филологические записки» в 1888 — 1898 годах.
 Живое слово (книга) — сочинение Амвросия, архиепископа Харьковского (1892).
 Живое слово (фестиваль) — медийный фестиваль в Нижегородской области.
 Живое слово (медаль) — отличительная награда Фонда Хованского.
 Живое слово (декламация) — форма литературного, а иногда и ораторского искусства.
 Живое слово (конференция)  — международная научная конференция в Воронежском государственном педагогическом университете.
 Живое слово (троп) — устойчивое словосочетание, метафора, троп.
 «Живое слово» — газета, издававшаяся в Керчи в 1906 году .

См. также 
 Портрет живого слова — международный интернет-конкурс под эгидой университета им. Герцена.

Примечания